Trnovica je lahko:
 Trnovica, Zvornik (Bosna in Hercegovina)
 Trnovica, Jelenje (Hrvaška)
 Trnovica, Blato (Hrvaška)
 Trnovica (Slovenija) 
 Trnovica, Črna gora